Supercoppa tedesca 2019 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa tedesca 2019 – torneo di pallavolo maschile